Ashley Forest ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ashley Forest (Georgia), im Cherokee County
 Ashley Forest (North Carolina), im Orange County
 Ashley Forest (Charleston County, South Carolina)
 Ashley Forest (Dorchester County, South Carolina)